Louisiana kan henvise til flere artikler:

 Louisiana (stat) – en stat i USA
 Louisiana (kunstmuseum) – et dansk kunstmuseum
 Louisiana-købet – USA's køb af Louisiana-territoriet
 Louisiana-territoriet – et område i USA
 Louisiana (film fra 1919) − en amerikansk film